Simeón o Shimón es un nombre que procede del hebreo  (en el hebreo bíblico se escribe Šimʿon y en el hebreo tiberiano Šimʿôn).  En griego antiguo se transcribe Συμεών, que fue latinizado como  Symeon. Los siguientes personajes llevan por nombre Simeón:
 Simeón (hijo de Jacob), personaje citado en el libro del Génesis.
 Simeón el Justo, personaje citado en el Evangelio de san Lucas.
 Simeón el yemenita (80 - 120), rabino y pensador judío.
 Simeón de Jerusalén (), hijo de Cleofás y uno de los primeros líderes del cristianismo.
 Simeón Bar Sabas, santo cristiano del , patriarca de Seleucia.
 Simeón el Estilita, santo cristiano del .
 Simeón Estilita el Joven, santo anacoreta del .
 Simeón el Loco, santo eremita del .
 Simeón I de Bulgaria, zar del primer Imperio Búlgaro, del .
 Simeón el Nuevo Teólogo (949 - 1022),  último de los tres santos de la Iglesia Ortodoxa al que se dio el título de teólogo.
 Simón Metafraste, hagiógrafo bizantino, sobre el .
 Simeón de Mantua, monje benedictino armenio y santo, del .
 Simeón de Moscú, príncipe de Moscú y Vladímir, del .
 Simeón Uroš, déspota de Epiro, del .
 Simeón Bekbulátovich (? - 1616), Jan Tártaro, nombrado Gran Príncipe de Rusia desde 1575 a 1576. 
 Simeón Pólotski, eclesiástico, estadista y escritor en lengua rusa, polaca y ucraniana, creador del teatro en ruso. Del .
 Simeón II de Bulgaria, último zar de Bulgaria a mediados del  y primer ministro de su país a principios del .
 Siméon Denis Poisson (1781 - 1840), físico y matemático francés, reconocido por trabajos en la geometría diferencial, teoría de probabilidades y distribución y en la descripción de fenómenos eléctricos.
 Simeón Paiva (1804 - 1877), militar argentino.
 Siméon-François Berneux (1814 - 1866), santo misionero francés.
 Siméon Luce (1833 - 1892), archivero e historiador francés.
 Simeon Solomon (1840 - 1905), pintor prerrafaelista inglés.
 Siméon Charles Joseph Foucault (1884 - 1923), escultor francés.
 Simeón Pereira y Castellón (1863 - 1921), obispo nicaragüense.
 Simeon Doorenbos (1891 – 1980), horticultor y botánico holandés.
 Simeón Ola (1865 - 1952), héroe filipino, último general que se entregó a las fuerzas estadounidenses durante la Guerra Filipino-Estadounidense.
 Simeon Toribio (1905 - 1969), atleta filipino.
 Simeón Serrate Mayoral (1913 - 2011), gaitero, pastor, mayoral del dance de Castejón de Monegros, uno de los últimos cantadores a son de gaita.
 Simeon ten Holt (1923 - 2012), compositor clásico contemporáneo holandés.